Meglič ist der Familienname folgender Personen:

 Marjan Meglič, jugoslawischer Naturbahnrodler
 Miha Meglič (* 1988), slowenischer Naturbahnrodler
 Robert Meglič (* 1974), slowenischer Skispringer